Symfonie nr. 1, algemeen artikel over eerste symfonieën

de volgende symfonieën getiteld "Symfonie nr. 1":